Kia Motors - fabricante sul coreana de automóveis.

Pessoas 
 Kia Joorabchian

Outros 
 Kia - personagem da série de jogos eletrônicos intitulada Mortal Kombat.

Desambiguação